La temporada 2008/09 de la lliga ACB va començar el 4 d'octubre de 2008.

El TAU Cerámica defensava el títol com a vigent campió. Aquesta temporada la lliga tingué 17 equips dels 19 previstos inicialment, ja que el CB Girona no s'ha pogut inscriure a causa de la seva inviabilitat econòmica i l'Obradoiro CAB s'inscriurà a la temporada 2009/10. La lliga fou guanyada pel Regal FC Barcelona per 1-3 en una final a cinc partits contra el TAU Cerámica.

Lliga regular

Play-offs

Quarts de final

Semifinals

Final

Quadre resum

Referències 

2008-2009
Competicions de bàsquet del 2008
Competicions de bàsquet del 2009